Чемпионат России по баскетболу 2014/2015 — являлся 24-м сезоном Премьер-лиги Российской Федерации баскетбола. В 9-й раз (седьмой подряд) чемпионом России стал екатеринбургский «УГМК».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 15 октября 2014 года по 22 марта 2015 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр Регулярного Чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9-е и 10-е места, будут классифицироваться по результатам Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2015/2016 в «Суперлиге».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Личная статистика

Игры за 9-е место

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Динамо (М) — Энергия — 0-2 (78:82, 63:71)
 Вологда-Чеваката  — Енисей — 2-0 (85:72, 82:71)
 Матч за 7-е место
 Динамо (М) — Енисей — 2-1 (72:88, 70:65, 73:60)
 Матч за 5-е место
 Вологда-Чеваката — Энергия — 2-0 (64:49, 76:59)

ФИНАЛ

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший тяжелый форвард -  Мария Вадеева (Спарта энд К)
 Лучший легкий форвард -  Сандрин Груда (УГМК)
 Лучший атакующий защитник -  ДеВанна Боннер (Надежда)
 Лучший разыгрывающий -  Эпифанни Принс (Динамо (К))
 Лучший центровой -  Ирина Осипова (Динамо (К))

По версии сайта Eurobasket.com  

Символическая пятёрка турнира 
  ДеВанна Боннер (Надежда)
  Рене Монтгомери (Вологда-Чеваката)
  Сеймон Огастус (Динамо (К))
  Ннемкади Огвумике (Динамо (К))
  Кэндис Паркер (УГМК)

VII Чемпионат молодёжных команд женских клубов Премьер-лиги 
Соревнование проводится в два этапа: регулярное первенство и Финальный этап.

Регулярное первенство 
Команды играли в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр).

Турнирная таблица

Финальный этап 
Финальный турнир прошёл в Видном с 17 по 22 апреля 2015 года.

Групповой турнир 
 ГРУППА "А"

 ГРУППА "Б"

Плей-офф

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший тяжелый форвард - Дарья Колосовская (Спарта энд К-2)
 Лучший легкий форвард - Елизавета Крымова (Динамо-2)
 Лучший атакующий защитник - Дарья Бартенева (Спартак-2)
 Лучший разыгрывающий - Ксения Левченко (Спарта энд К-2) 
 Лучшая центровая турнира - Мария Вадеева (Спарта энд К-2)

Суперлига

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги проводился с 13 октября 2014 года по 28 апреля 2015 года. Соревнования проводились в два этапа, сначала команды играли в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры – дома, 2 – на выезде). 

Игры «плей-офф», начинались со стадии 1/4 финала, где играли команды, занявшие с 1 по 8-е места по системе 1+2 на всех стадиях. Первая игра проводилась на площадке нижестоящей команды. 

Команде, занявшей первое место в Суперлиге предоставляется право выступать в сезоне 2015-2016 г.г. в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге будет выступать в сезоне 2015-2016 г.г. в Высшей лиге.

Победителем Суперлиги стала «Воронеж-СКИФ».

I этап 

 * В январе 2015 года Иртыш-ПНХЗ снялся с соревнования, по независящим от команды причинам. В оставшие 18 матчей команде засчитаны технические поражения 0:20.

II этап 

 Матч за 3-е место
 Ладога — Нефтяник-Авангард — 0-2 (70:90, 67:76)

Турнир за 5 — 8-е места 
Проходил в Казани с 14 по 16 апреля 2015 года

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 

2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе